Nöfer ist der Familienname folgender Personen:

 Günter Nöfer (1928–2000), deutscher Politiker (CDU)
 Werner Nöfer (* 1937), deutscher Maler und Grafiker